Rue des Déportés peut faire référence à :
 Rue des Déportés (Laval) en France ;
 Rue des Déportés (Woluwe-Saint-Lambert).